XIII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 2-16 maja 1960 roku. Do 13-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2290 km, wystartowało 119 zawodników z 20 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1960), Praga – Brno (220 km)

II etap, (3 maja 1960), Brno – Bratysława (140 km)

III etap, (4 maja 1960), Bratysława – Gottwaldov (175 km)

IV etap, (6 maja 1960), Gottwaldov – Kraków (227 km)

V etap, (7 maja 1960), Kraków – Katowice (93 km)

VI etap, (8 maja 1960), Katowice – Łódź (211 km)

VII etap, (9 maja 1960), Łódź – Warszawa (134 km)

VIII etap, (10 maja 1960), Kutno – Poznań (177 km)

IX etap, (12 maja 1960), Poznań – Frankfurt nad Odrą (184 km)

X etap, (13 maja 1960), Frankfurt nad Odrą – Drezno (200 km)

XI etap, (14 maja 1960), Drezno – Lipsk (200 km)

XII etap, część A, (15 maja 1960), Lipsk – Halle (40 km), jazda indywidualna na czas

XII etap, część B, (15 maja 1960), Halle – Magdeburg (85 km)

XIII etap, (16 maja 1960), Magdeburg – Berlin (184 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 182-186.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1960
1960 w polskim sporcie
1960 w Europie